Wiesendangen – gmina w Szwajcarii
 (144096) Wiesendangen – planetoida